Polskie Linie Lotnicze LOT S.A., kratko LOT je najveća poljska zrakoplovna tvrtka. Osnovana je 1928. godine pod imenom Linje Lotnicze LOT Sp. z o. o, a ponovo osnovana 1945. nakon gašenja 1939. Trenutačno (2009.) zapošljava 4.200 djelatnika. Sjedište kompanije je u Varšavi.

Poslovanje 
Promet je 910 milijuna Eura godišnje s 4,1 milijuna putnika.

Vanjske poveznice 
 - Službena stranica

Zrakoplovne tvrtke
Zrakoplovstvo u Poljskoj
Poljske tvrtke